Наташа Атлас (, ; род. 20 марта 1964, Брюссель) — бельгийская певица, известная своим исполнением смеси арабской и североафриканской музыки с западной электронной музыкой. Она когда-то назвала свою музыку «ша'аби модерн» (обновлённая форма египетской поп-музыки). Её музыка была создана под влиянием многих стилей, включая драм-н-бейс и рэгги.

Биография 
Атлас по отцу арабка марокканско-египетско-палестинского происхождения, родившегося в Иерусалиме и матери-британки, которая приняла ислам. Её дедушка по отцу родился в Египте, но рос в Палестине, иммигрировал в Европу в 15 лет. Однако есть небольшое разногласие о происхождении родителей Атлас. Дэвид Беннун сообщает, что дед Атлас — сефард. Атлас подтвердила, что её прапрадед был евреем.

Атлас изучила несколько языков, включая арабский, французский, английский, и испанский, дабы использовать их в своём творчестве. Она выросла в марокканском пригороде Брюсселя (Бельгия). После того, как её родители развелись, Атлас уехала со своей матерью в Нортхемптон (Англия).

Музыкальная композиция «Light of Life» в исполнении Наташи Атлас легла в основу саундтрека блокбастера Ридли Скотта «Царство Небесное» (2005), написанного композитором Гарри Грегсоном-Вильямсом.

Дискография

Альбомы 
 1995: Diaspora
 1997: Halim
 1999: Gedida
 2001: Ayeshteni
 2002: Foretold in the Language of Dreams (с Марком Иглетом)
 2003: Something Dangerous
 2006: Mish Maoul
 2008: Ana Hina
 2010: Mounqaliba
 2015: Myriad Road

Сборники 
 2000: The Remix Collection
 2003: Guide Me God (Natacha Atlas & Ghostland Featured Sinead O'connor)
 2005: The Best of Natacha Atlas

Примечания

Ссылки 

Поп-фолк-исполнители
Певцы и певицы Бельгии